Гашпар () — село в Единецком районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село Гашпар расположено примерно в 14 км к востоку от города Единец. Ближайшие населённые пункты — сёла Фрасин и Фынтына-Албэ.

Село расположено на высоте 209 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Гашпар проживает 1335 человек (625 мужчин, 710 женщин).

Этнический состав села:

Образование 
В селе есть русско-молдавская гимназия.

Достопримечательности 
В селе Гашпар вблизи церкви есть воинское кладбище. Там установлены памятники погибшим в Первую мировую и Великую Отечественную войну.

Ссылки 
 Гашпар, района Единец

Примечания 

Населённые пункты Единецкого района